Wörmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wörmann (bl. 1969), deutscher Bobfahrer
 Eduard Wörmann (1930–2020), ehem. Arbeitslosenbeauftragter der EKD, siehe Evangelische Kirche in Deutschland
 Franz Wörmann (* 1939), deutscher Bobfahrer
 Rebekka Wörmann, Kostümbildnerin
 Thorsten Wörmann, Dr. rer. nat. an der Universität Dortmund 1998
 Wilhelm Wörmann (1919–2017), deutscher Offizier, zuletzt Brigadegeneral a. D.